Ву́лиця Карпе́нка-Ка́рого (також ву́лиця Іва́на Карпе́нка-Ка́рого) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Золотоноша.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Івано-Франківськ.
Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Луцьк.
Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Нововолинську.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Первомайськ Миколаївської області
Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Стрию.
 Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Шепетівка.
Вулиця Карпенка-Карого — вулиця у місті Яготин.

Вулиця Івана Карпенка-Карого 

 Вулиця Івана Карпенка-Карого — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Івана Карпенка-Карого — вулиця у місті Херсон.
Вулиця Івана Карпенка-Карого — вулиця у місті Коломия.
Вулиця Івана Карпенка-Карого — вулиця у місті Сторожинець.
Вулиця Івана Карпенка-Карого — вулиця у місті Черкаси.

Провулок Карпенка-Карого 

 Провулок Карпенка-Карого — провулок у місті Житомир.
 Провулок Карпенка-Карого — провулок у місті Полтава.
 Провулок Карпенка-Карого — провулок у місті Яготин.

Вулиці, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Івана Карпенка-Карого